В парному розряді жіночого тенісного турніру Toyota Princess Cup 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Жулі Алар і Ай Суґіяма виграли титул, у фіналі перемігши пару Міягі Нана і Паола Суарес 6–0, 6–2.

Сіяні пари 

 Жулі Алар /  Ай Суґіяма (чемпіонки)
 Міягі Нана /  Паола Суарес (фінал)

 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (1-ше коло)
 Єлена Докич /  Коріна Мораріу (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Toyota Princess Cup